Batallea de Marj Rahit se puede referir a alguna de las diversas batallas que tuvieron lugar en la planicie March Ráhit, cerca de Damasco:
 Batalla de Marj Rahit (634), entre los árabes musulmanes bajo Jálid b. Walid y los cristianos árabes Gasaníes.
 Batalla de Marj Rahit (684), entre los omeyas de Marwán I y los partidarios de Ibn al-Zubayr, bajo Al-Dahhak b. Qays al-Fihri.
Batalla de Marj Rahit (947), entre los Hamdánidas bajo Sayf al-Dawla y los Ijshídidas.